Formula Atlantic sezona 1975 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo leta 1975.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

1975 v športu
1975